Samogoszcz peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Samogoszcz est un village de la voïvodie de Łódź
 Samogoszcz est un village de la voïvodie de Mazovie